Příjmení Preis nosí více významných osobností:

 Ellen Preisová (1912–2007) – rakouská sportovní šermířka
 Karel Preis (1846–1916) – český chemik
 Kinga Preisová (* 1971) – polská herečka
 Vlastimil Preis (1921–2000) – český fotbalista, československý reprezentant

podobné příjmení
 Preiss